Románia
 Kománfalva (Bákó megye), város
 Kománfalva (Arad megye)
 Homoródkeményfalva, Hargita megye
 Comănești (Suceava megye)